Ligatur kan syfta på:

 Ligatur (typografi) – ett tecken bildat genom sammanskrivning av två eller fler tecken
 Ligatur (musik) – sammanbundna noter
 Ligatur (medicin) – en underbindning eller tillknytning av ett blodkärl
 Ligatur kan också användas som ett finare ord för snara; ett rep som är knutet på så sätt att repet kan dras åt.